Konsolofon – nazwa urządzenia, które pełni funkcję zarówno konsoli do gier wideo, jak i telefonu komórkowego. 

Pierwszym konsolofonem była wprowadzona w 2003 roku Nokia N-Gage, telefon obsługujący system operacyjny Symbian. Nokia N-Gage nie sprawdzała się jednak ani jako telefon, ani jako platforma do gier i została wycofana w 2009 roku. Współcześnie przykład konsolofonu stanowi model Xperia Play firmy Sony Ericsson, łączący w sobie smartfon oraz konsolę do gier.

Galeria

Przypisy 

Telefony komórkowe
Przenośne konsole gier wideo